Vrede van Kopenhagen (1441)
 Vrede van Kopenhagen (1660)
 Verdrag van Kopenhagen (1709)
 Verdrag van Kopenhagen (1857)

Zie ook:
 Akkoord van Kopenhagen (klimaatconferentie 2009)